

Pessoas
Gastón Sessa
Lahur Sessa

Localidades

Sessa (Malanje)
Sessa (Moxico)

Sessa Cilento

Sessa (Tessino)

Desambiguação